Immer dieser Michel ist der Titel folgender schwedisch-deutschen Filme von Olle Hellbom:

 Immer dieser Michel 1. – Michel in der Suppenschüssel (1971)
 Immer dieser Michel 2. – Michel muß mehr Männchen machen (1972)
 Immer dieser Michel 3. – Michel bringt die Welt in Ordnung (1973)

Siehe auch:
 Michel aus Lönneberga, Romanfigur von Astrid Lindgren
 Michel aus Lönneberga (Fernsehserie), auf den Filmen beruhende Fernsehserie